E2E steht für:

 (e,2e), Einfachionisation eines Atoms durch Elektronenstoß
 Employee-To-Employee
 end-to-end, siehe Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
 End to End (E2E), ein Graffiti-Bild auf einem Zug, das sich über die gesamte Länge eines Waggons erstreckt

E2E